Los regímenes de alimentación fluvial pueden ser, básicamente, de tres tipos: glaciar, pluvial y nival. Todos ellos tienen un máximo de caudal y un mínimo, que tiene lugar en fechas diferentes. También existen regímenes fluviales mixtos. Lo más frecuente es que un río tenga varios tipos de alimentación, sobre todo en los ríos con una cuenca hidrográfica de gran extensión. Se distinguen los regímenes fluviales: nival de transición, nivopluvial, pluvionival y los pluviales que tienen más de una estación lluviosa. Además hay ríos con regímenes cambiantes, y es que la alimentación fluvial tiene que ver con el régimen estacional de los ríos. Los caudales se miden en una estación de aforo y se representan en un diagrama.

Régimen de alimentación nival 
En el régimen de alimentación nival distinguimos entre el tipo de montaña y el tipo de llanura.

Régimen nival de montaña 
El régimen nival de montaña se caracteriza por las precipitaciones en forma de nieve, pero ni la estación fría el estiaje es tan profundo, ni al final del verano las aguas están tan altas como en el régimen glaciar. La época de abundancia tiene lugar en primavera.

Régimen nival de llanura 
El régimen nival de llanura se diferencia del anterior porque la fusión de las nieves tiene lugar algo antes, en primavera, y a ellas se unen las lluvias de esta estación. El aumento del caudal puede ser muy brusco cuando se trata de ríos torrenciales de cuenca reducida y ubicados en áreas de fuertes pendientes. luego existe el régimen pluvial vertiente en limay el un rio principal de argentina en ella se encuentra la cuenca endorreica más grande del mundo como la de plolistani  en la que desemboca al mar occidental

Régimen de alimentación pluvial 
El régimen de alimentación pluvial está dominado por las precipitaciones en forma de lluvia de los distintos climas. La estación abundante se corresponde con la más lluviosa. Se distinguen los tipos: oceánico, mediterráneo y tropical.

Régimen de alimentación pluvial oceánico 
El régimen de alimentación pluvial oceánico tiene el caudal abundante en invierno y el estiaje en verano, traduciendo en dichos caudales las variaciones estacionales de las precipitaciones.

Régimen de alimentación pluvial mediterráneo 
El régimen de alimentación pluvial mediterráneo, simple, presenta un máximo en invierno y un profundo estiaje en verano, que puede llegar a secar el río.

Régimen de alimentación pluvial tropical 
El régimen de alimentación pluvial tropical presenta, como el clima, dos estaciones: una seca y con estiaje y otra lluviosa y con abundancia de agua. La época lluviosa se corresponde con el verano hemisférico. Los estiajes pueden ser muy profundos en las regiones próximas a los desiertos, y sin apenas variaciones cerca del ecuador.

Regímenes mixtos

Régimen de alimentación nival de transición 
El régimen de alimentación nival de transición es propio de las zonas montañosas templadas de más de 1500 metros de altitud. Se diferencia del régimen nival de montaña en que el máximo se produce en los dos meses finales de la primavera. Tiene un estiaje considerable en verano y un ligero aumento del caudal en otoño.

Régimen de alimentación nivopluvial 
El régimen de alimentación nivopluvial está caracterizado tanto por nieves como por lluvias. Presenta dos máximos, uno absoluto durante la primavera, tras la fusión de las nieves y otro relativo durante el otoño, con el regreso de las lluvias abundantes. Durante el verano tiene un auténtico estiaje, que presenta el mínimo absoluto. Si se trata de un río cuya cuenca se encuentra en la zona de clima mediterráneo, el estiaje durante el verano suele ser muy marcado.

Régimen de alimentación pluvionival 
El régimen de alimentación pluvionival está caracterizado tanto por lluvias como por nieves. Tiene dos máximos casi de igual valor, uno durante la primavera tras la fusión de las nieves y con los aportes esenciales de las lluvias (que suele ser ligeramente más abundante) y otro durante el otoño, con el regreso de las lluvias del frente polar. Durante el verano tiene un profundo estiaje, que presenta el mínimo absoluto. Este tipo es muy común en los ríos mediterráneos en los que se observa, durante el invierno, un mínimo relativo.

Régimen de alimentación pluvial que tienen más de una estación lluviosa 
Los regímenes de alimentación pluvial que tienen más de una estación lluviosa se dan en la zona ecuatorial, donde las precipitaciones varían ligeramente, pero aumentando durante las épocas de los equinoccios. También existe este tipo de alimentación en las regiones monzónicas, sobre todo en las montañosas, como Japón, donde se pueden registrar hasta tres máximos.

Los grandes ríos 
Los grandes ríos presentan una alimentación compleja que va cambiando a lo largo de su curso. Ellos se ven sometidos a diferentes influencias, que pueden ser, incluso, contradictorias. A lo largo de su trayectoria pueden estar afectados por un régimen nival (o glaciar) en la cabecera y pluvial en el resto de su curso. Este régimen pluvial puede ser de un solo tipo o con varias estaciones. Cuanto más cerca estemos de la desembocadura más regular será el comportamiento del río. El caso paradigmático de este tipo de ríos es el Nilo, que presenta una notable estabilidad cerca del ecuador, cuando atraviesa la sabana tiene un máximo en septiembre y un mínimo en marzo, y cuando llega al desierto tiene un régimen pluvial tropical simple, con su máximo en verano (agosto y septiembre). Sin necesidad de buscar un río tan grande, el mismo Tajo (unos 1.120 km) presenta un régimen pluvionival en la cabecera y otro pluvial oceánico en el curso bajo.

Véase también 
 Curvas de variación estacional
 Dinámica fluvial
 Morfología fluvial
 Régimen fluvial
 Río
 Río alóctono

Bibliografía 

Conceptos relacionados con la hidrología
Geomorfología fluvial